Яфет Н’Дорам (; 27 февраля 1966, Нджамена) — чадский футболист, нападающий и тренер. Игрок сборной Чада. Долгое время выступал за французский «Нант». Сын Кевин — тоже футболист.

Футбольная карьера 
Н’Дорам начал карьеру в «Турбийоне», затем провел 3 сезона в камерунском «Тоннере».

В 1990 году в возрасте 24 лет Яфет подписал контракт с французским «Нантом». В первом сезоне в Лиге 1 он сыграл 19 матчей и отличился 2 раза. Впоследствии Н’Дорам стал любимцем болельщиков. В сезоне 1994/95 Яфет забил 12 мячей и помог «канарейкам» выиграть седьмой титул в истории (первый за последние 12 лет). Через два года Яфет улучшил своё бомбардирское достижение, отличившись 21 раз в чемпионате и заняв второе место в споре бомбардиров.
В 31 год Яфет покинул «Нант» и подписал контракт с «Монако», однако уже в конце сезона был вынужден завершить карьеру из-за постоянных травм. Н’Дорам присоединился к персоналу клуба и стал работать скаутом.

28 июня 2005 Яфет вернулся в «Нант», заняв место спортивного директора. В феврале 2007 был назначен главным тренером «канареек». Однако сезон завершился вылетом в Лигу 2, после чего Н’Дорам покинул команду.

Карьера в сборной 
За сборную Чада Н’Дорам провел 36 матчей, забив 13 мячей.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Чада
Игроки сборной Чада по футболу
Игроки ФК «Турбийон»
Игроки ФК «Тоннер»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Монако»
Тренеры ФК «Нант»